Mettenheim puede hacer referencia a varios municipios alemanes:
Mettenheim, municipio del estado de Renania-Palatinado.
Mettenheim, municipio del estado de Baviera.